Osoby o tym nazwisku:
 Antonio da Casale – rzymskokatolicki duchowny, inkwizytor i "łowca czarownic"
 Giuseppe Casale – rzymskokatolicki duchowny
 Roger Casale – brytyjski polityk

Miejscowości we Włoszech:
 Casale Corte Cerro – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Cusio Ossola
 Casale Cremasco-Vidolasco – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Cremona
 Casale Litta – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Varese
 Casale Marittimo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Toskania, w prowincji Piza
 Casale Monferrato – miasto i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Alessandria
 Casale di Scodosia – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Padwa
 Casale sul Sile – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Treviso
 Conca Casale – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Molise, w prowincji Isernia
 San Pietro in Casale – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Emilia-Romania, w prowincji Bolonia

Inne znaczenia:
 FC Casale – włoski klub piłkarski, mający swoją siedzibę w mieście Casale Monferrato